Заплана може бити:

 Заплана (Врхника), насељено мјесто у општини Врхника, Република Словенија
 Заплана (Логатец), насељено мјесто у општини Логатец, Република Словенија